Transsaharien ou trans-saharien peut faire référence à tout ce qui traverse le Sahara dont : 
 Chemin de fer transsaharien, un ancien projet de traversée en chemin de fer de l'empire colonial français de l’Afrique du Nord jusqu’à l’Afrique. 
 Commerce transsaharien, le commerce à travers le Sahara entre les pays méditerranéens et l'Afrique subsaharienne 
 Route transsaharienne, traversée routière nord-sud du Sahara
 Traite transsaharienne, traite négrière à travers le Sahara et une des composantes de la traite arabe
 Gazoduc trans-saharien,  qui reliera le Nigeria à l'Algérie
 Un modèle de camion Berliet conçu pour le Sahara

Voir aussi
 Festival international du film transsaharien (FIFT) de Zagora au Maroc
 Initiative transsaharienne de contre-terrorisme (Trans-Saharan Counterterrorism Initiative), un plan inter-agences (civiles et militaires) du gouvernement des États-Unis pour combattre le terrorisme en Afrique saharienne.  

Sahara